Restless and Wild () — четвёртый студийный альбом группы Accept, вышедший в 1982 году.

Об альбоме 

 Альбом вышел в двух официальных вариантах оформления конверта.
 Вступление к песне Fast as a Shark (Heidi-heido-heida: припев из народной немецкой песни «Ein Heller und ein Batzen») звучит в исполнении детского хора, в котором участвовал Дитер Диркс, в студии которого записывался альбом. Старую пластинку с записью специально тёрли металлической щёткой. Однако впоследствии выяснилось, что песню с удовольствием пели солдаты вермахта, что в сочетании с милитаризованным обликом группы породило обвинения в пропаганде нацизма.
 Песня Fast as a Shark перепевалась рядом исполнителей, например, Rage, Helloween.
 Проигрыш на мандолине в песне Princess of the Dawn на самом деле исполнен Вольфом Хоффманом на гитаре (Gibson Flying V или Fender Stratocaster) при замедленной записи и дальнейшем повышении звука на октаву.
 Под псевдонимом Deaffy скрывается менеджер Accept Габи Хауке.
 Этот альбом занимает 46 место в списке «100 величайших метал-альбомов всех времён» по версии греческого издания журнала Metal Hammer.

Список композиций 
Все песни написаны Accept, с участием особо указанных лиц

Сторона 1 LP
 «Fast as a Shark» («Быстрый как акула») (3:48)
 «Restless and Wild» («Неугомонный и дикий») (4:10) (Accept + Robert A. Smith Diesel)
 «Ahead of the Pack» («Во главе стаи») (3:22)
 «Shake Your Heads» («Тряхни головой!») (4:00)
 «Neon Nights» («Неоновые ночи») (6:00)(Deaffy + Robert A. Smith Diesel + Accept)

Сторона 2 LP
 «Get Ready» («Будь готов») (3:49)(Accept + Robert A. Smith Diesel)
 «Demon’s Night» («Ночь демонов») (4:34)
 «Flash Rockin’ Man» («Блистай, рокер») (4:24)
 «Don’t Go Stealing My Soul Away» («Не кради мою душу») (3:15) (Accept + Robert A. Smith Diesel)
 «Princess of the Dawn» («Принцесса рассвета») (6:15) (Deaffy + Robert A. Smith Diesel + Accept)

Участники записи 
 Удо Диркшнайдер — вокал
 Вольф Хоффман, — гитара
 Петер Балтес — бас-гитара
 Штефан Кауфманн — ударные
 Ян Комет — гитара

Технический персонал
 Михаэль Вагенер — звукооператор
 Стефан Боле — фото на конверте, идея оформления

Синглы 
 «Fast as a Shark» (1982)
 «Restless and Wild»(1983)

Чарты 
  27 место
  47 место
  98 место

Примечания

Ссылки 
 

1982
Альбомы Brain Records
Альбомы Portrait Records
Альбомы Polydor Records